Mazagão (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amapá
 Mazagão (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amapá